One Silent Night... Volumes 1 and 2 são 2 álbuns natalinos do Neil Zaza, que foram lançados em 2002.

É o sétimo CD do guitarrista (o sexto de estúdio).

Faixas

One Silent Night... Volume 1

 Carol Of The Bells		 	
Joy To The World		 	
Do You Hear What I Hear		 	
 Oh Holy Night		 	
 O Come All Ye Faithful		 	
 Jesus, The Joy Of Man's Desiring		 	
 The First Noel		 	
 Little Drummer Boy		 	
 O Come, O Come, Emmanuel		 	
 Have Yourself A Merry Little Christmas
 Little Drummer Boy (Bonus Track)

One Silent Night... Volume 2

 The Messiah Medley		 	
 Hark! The Herald Angels Sing		 	
 Silent Night		 	
 O Tannenbaum		 	
 Away In A Manger		 	
 We Three Kings		 	
 Panis Angelicus		 	
 The Lord's Prayer		 	
 Angels We Have Heard On High		 	
 The Christmas Song
 We Three Kings_Live (Bonus Track)

Créditos
  Neil Zaza - Guitar
 Timothy M. Bradford - Keyboards
 Greg Henderson - Bass
 Bill Cioce - Drums
 Christopher Ceja - Drums
 Scotty Kormos - Drums
 The Chapel Orchestra
 Fred Patterson II - Conductor

Álbuns de 2002
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Natal
Álbuns de Neil Zaza